Cinema
Now and Forever (filme), com Gary Cooper e Carole Lombard, exibido no Brasil como Agora e Sempre
Now and Then (filme), com Demi Moore e Christina Ricci, exibido no Brasil como Agora e Sempre

Literatura
Now and Forever (livro), de Danielle Stell

Música
Now and Forever (álbum de Air Supply) - de 1982
Now & Forever (álbum de Kim Wilde) - de 1995

Desambiguação